Майлин

Топоним 
 Майлин — село в Тарановском районе Костанайской области Казахстана.

Фамилия 
 Майлин, Беимбет Жармагамбетович (1894—1939) — казахский советский писатель, драматург, один из основоположников казахской советской литературы.

Имя 
 Венде, Майлин (род. 1988) — немецкая фигуристка.
 Класс, Майлин (род. 1978) — английская певица, пианистка, фотомодель и актриса.

См. также 
 Майлино
 Старое Майлино